Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 8. и 10. јула на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Цириху 2014, бранила је Олга Саладуха из Украјине.

Земље учеснице 

  Белорусија (2)
  Бугарска (1)
  Грчка (1)
  Израел (1)
  Италија (1)
  Немачка (2)
  Пољска (1)
  Португалија (2)
  Румунија (1)
  Словачка (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Чешка (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбољих европских такмичарки 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Параскеви Папахристу ||  || 14,73 || 8. јун || align="center" | 3. СРЛ 
|-
| 2. || Руслана Цихотска || rowspan="2" |  || 14,41 || 19. јун || align="center" | 8. СРЛ
|-
| 3. || Олга Саладуха ||rowspan="2" | 14,40 || 5. јун ||rowspan="2" align="center" | 9. СРЛ
|-
| 3. || Жанин Асани Исуф ||  || 26. јун 
|-
| 5.|| Елена Панцуроју ||  || 14,33 || 26. јун || align="center" | 12. СРЛ 
|-
| 6. || Кристин Гириш ||  || rowspan="2" | 14,31 || 22. мај || rowspan="2" align="center" | 14. СРЛ
|-
| 6. || Сусана Коста ||  || 23. јун 
|-
| 8. || Џени Елбе ||  || 14,28 || 14. мај || align="center" | 16. СРЛ 
|-
| 9. || Хана Миненко ||  || 14,25 || 5. мај || align="center" | 17. СРЛ
|-
| 10. || Ана Јагаћак Михалска ||  || rowspan="2" | 14,17 || 12. јун || rowspan="2" align="center" | 18. СРЛ
|-
| 10. || Патрисија Мамона ||  || 23. јун 
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Квалификациона норма 

 Резултати 

 Квалификације 
Такмичење је одржано 8. јула 2016. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Обе групе су почеле такмичење у 13:10.  Квалификациона норма за пласман у финале износила је 14,00 м, коју су испуниле 6 такмичарке (КВ) а 6 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв''').,

Финале 
Такмичење је одржано 10. јула 2016. године у 17:25.

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном